

Geografia 
 Balassi (fiume) – fiume della Repubblica Centrafricana

Persone 
 Bálint Balassi (1554-1594) – poeta ungherese
 Felice Luigi Balassi (1723-1809) – matematico e canonico regolare italiano
 Mario Balassi (1604-1667) – pittore italiano